Login peut faire référence à :
  login : terme anglais désignant la procédure que doit exécuter un utilisateur autorisé, au début d'une session de travail, afin d'avoir accès à un système informatique ;
 Social login
 Login : association de formation regroupant des entreprises suisses du monde des transports ;
 Login: : revue informatique ;
 Login : film indien de Sanjeev Reddy de 2012 ;
 Login : hameau du Carmarthenshire (Pays de Galles).

Voir aussi

Article connexe 
 Login Geiden (1772–1850) : amiral russe d'origine néerlandaise qui s'est illustré lors de la bataille de Navarin